Kamionki (występuje również wariant nazewniczy Kamionka; do 1945 ) – przysiółek wsi Moczyły w Polsce położony w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Kołbaskowo.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

Zobacz też 
 Kamionka
 Kamionki

Przypisy 

Moczyły